Jardim Ipê é um bairro da cidade brasileira de Goiânia, localizado na região norte do município.

O bairro compreende casas e alguns prédios e é cortado pela Avenida Goiás Norte. Segundo dados da Prefeitura de Goiânia, o Jardim Ipê faz parte do 57º subdistrito de Goiânia, chamado de Balneário Meia Ponte/Mansões Goianas. O subdistrito abrange, além dos três bairros, o Parque das Flores e os residenciais Maria Lourença e Balneário.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados pela prefeitura, no Censo 2010 a população do Jardim Ipê era de 405 pessoas.

Bairros de Goiânia